Войт Володимир:
 Войт Володимир Ілліч
 Войт Володимир Володимирович
 Войт Руслана Дмитрівна